«Три лица Евы» () — американский кинофильм режиссёра Наннэлли Джонсона, вышедший на экраны в 1957 году. Экранизация документальной книги докторов Корбетта Тигпена и Харви Клекли, основанной на случае расстройстве множественной личности у Крис Костнер Сайзмор. Главные роли исполнили Джоан Вудворд и Ли Джей Кобб. Мировая премьера фильма состоялась 23 сентября 1957 года.

Сюжет 
Однажды на прием к доктору психиатрии Лютеру попадает скромная домохозяйка Ева Уайт, жалующаяся на головные боли и провалы в памяти. После первоначального успеха в лечении наступает обострение болезни, в результате которого выясняется, что на время провалов миссис Уайт превращается в развязную девицу, любящую повеселиться и называющую себя Евой Блэк. Доктор Лютер, чрезвычайно заинтересованный этим редким случаем, пытается помочь женщине обрести внутреннее единство…

В ролях 
 Джоан Вудворд — Ева Уайт/Ева Блэк/Джейн 
 Ли Джей Кобб — доктор Кёртис Лютер 
 Дэвид Уэйн — Ральф Уайт 
 Эдвин Джером — доктор Фрэнсис Дэй 
 Алена Мюррэй — секретарь 
 Нэнси Кулп — миссис Блэк 
 Дуглас Спенсер — мистер Блэк 
 Терри Энн Росс — Бонни Уайт 
 Кен Скотт — Эрл 
 Мими Гибсон — Ева в восемь лет 
 Алистер Кук — рассказчик

Награды и номинации 
 1957 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую женскую роль (Джоан Вудворд).
 1958 — премия «Оскар» за лучшую женскую роль (Джоан Вудворд).
 1958 — премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме (Джоан Вудворд).
 1958 — номинация на премию Британской киноакадемии в категории «лучшая иностранная актриса» (Джоан Вудворд).

Ссылки 
 
  
 «Три лица Евы» на ВидеоГид Ру 

Фильмы-драмы США
Фильмы Наннэлли Джонсона
Фильмы о врачах
Фильмы, основанные на реальных событиях
Экранизации литературных произведений
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы о психических заболеваниях
Множественная личность в популярной культуре
Фильмы США 1957 года
Фильмы о гипнозе